Марија Лујза од Парме (, ) је била краљица Шпаније (1788—1808) и супруга Карла IV.

Рођена је 9. децембра 1751, у Парми, као млађа ћерка војводе Филипа и Лујзе Француске. Марија је била мајчино најомиљеније дете. Требалоа је да се уда за Фердинанда Француског, али је он 1761. умро, па се 4. септембра 1765, удала за Карла IV, у палати Ла Грања. Марија је постала нова шпанска краљица, пошто тада није било краљице на шпанском двору. Многи су је сматрали злобном и неверном женом, укључујући и сликара Франсиска Гоју и неколико краљица, што указује и на то да није била нешто славна у доба своје владавине. Међутим, имала је и врло снажан утицај на свога супруга. 

Касније је живела у Француској, онда се преселила у Рим, где је 2. јануара 1819, умрла.

Породично стабло

Литература 
-{
 Epton, Nina, The Spanish mousetrap: Napoleon and the Court of Spain (London: Macdonald, 1973).
 Hilt, Douglas, The troubled trinity: Godoy and the Spanish monarchs (Tuscaloosa; London: University of Alabama Press, 1987).
 Hugues, Robert, Goya (London: Harvill Press, 2003).
}-

Спољашње везе 

Рођени 1751.
Умрли 1819.
Династија Бурбон